10-й Чемпионат мира по хоккею с шайбой среди женских команд — турнир, организованный Международной Федерацией хоккея для национальных сборных команд по хоккею с шайбой.

Турнир в ТОП-дивизионе был проведен со 2 по 9 апреля 2005 года на аренах Линчёпинга и Норрчёпинга (). В Линчёпинге игры чемпионата принимала арена Cloetta Center, в Норрчёпинге — арена Himmelstalundshallen.

Регламент 
В играх ТОП-дивизиона приняло участие 8 команд — 7 лучших команд прошлогоднего турнира и команда  Казахстана — победитель турнира в I дивизионе Чемпионата мира 2004 года. Согласно регламенту команды были разделены на две группы. По две лучшие команды по итогам игр в группах выходили в полуфинал, и далее разыгрывали звание чемпиона по системе плей-офф. Две худшие команды из каждой группы разыгрывали места с 5-го по 8-е. Команда, занявшая последнее место выбывала в I дивизион Чемпионата мира 2007 года.

Групповой этап

Группа A 
Положение команд в турнирной таблице:

Группа B 
Положение команд в турнирной таблице:

Плей-офф

Итоги 

Итоговое положение команд

По итогам турнира сборная команда  России будет выступать в I дивизионе Чемпионата мира 2007 года.

Индивидуальные награды

I дивизион 
Игры команд I дивизиона прошли с 27 марта по 2 апреля 2005 года в Романсхорне ().

Положение команд в турнирной таблице:

По итогам турнира сборная команда  Швейцарии будет выступать в ТОП-дивизионе Чемпионата мира 2007 года среди женских команд.

По итогам турнира сборная команда  Латвии будет выступать во II дивизионе Чемпионата мира 2007 года среди женских команд.

II дивизион 
Игры команд II дивизиона прошли с 13 по 20 марта 2005 года в Азиаго ().

Положение команд в турнирной таблице:

По итогам турнира сборная команда  Норвегии будет выступать в I дивизионе Чемпионата мира 2007 года среди женских команд.

По итогам турнира сборная команда  Нидерландов будет выступать в III дивизионе Чемпионата мира 2007 года среди женских команд.

III дивизион 
Игры команд III дивизиона прошли с 3 по 9 марта 2005 года в Кейптауне ().

Положение команд в турнирной таблице:

По итогам турнира сборная команда  Словении будет выступать в II дивизионе Чемпионата мира 2007 года среди женских команд.

По итогам турнира сборная команда  ЮАР будет выступать в IV дивизионе Чемпионата мира 2007 года среди женских команд.

IV дивизион 
IV дивизион был сформирован из команд-дебютантов турнира, а также двух худших команд по итогам турнира в III дивизионе Чемпионата мира по хоккею с шайбой 2004 среди женских команд.

Игры команд IV дивизиона прошли с 1 по 4 апреля 2005 года в Данидине ().

Положение команд в турнирной таблице:

По итогам турнира сборная команда  Южной Кореи будет выступать в III дивизионе Чемпионата мира 2007 года среди женских команд.

Литература 
 Stephan Müller. International Ice Hockey Encyclopaedia: 1904—2005. — 496 с. — ISBN 3833441895, ISBN 978-3833441899]

Ссылки 
 Официальные результаты и статистика чемпионата на сайте ИИХФ 
 Результаты и статистика чемпионата 
 2005 Women’s World Hockey Championship 

Апрель 2005 года
Спорт в Швеции в 2005 году
Ж
2005
Международные соревнования по хоккею с шайбой в Швеции
Спортивные соревнования в Норрчёпинге
Спортивные соревнования в Линчёпинге